Шииты-двунадесятники или иснаашариты () — преобладающее направление в рамках шиитского ислама, преимущественно распространённое в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, но также представленное и в других странах. Его сторонники признают своими духовными руководителями 12 имамов из рода Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и одного из ближайших соратников исламского пророка Мухаммеда. Они верят, что двенадцатый имам исчез в малолетнем возрасте в 873—874 гг. Это так называемый Скрытый имам, возвращения которого в качестве мессии шииты-двунадесятники ожидают и поныне. Причём появиться он должен, согласно преданию, в Мекке у Каабы.

Делятся на основное большинство и «алевитское» меньшинство. На данный день эта ветвь ислама насчитывает от 150 до 200 миллионов верующих.

В России 

В России шиитами-двунадесятниками являются верующие азербайджанцы, таты, а также часть лезгин (аул Мискинджа и Дербент в Дагестане). Шиитские «персидские» мечети были возведены в XIX столетии в Астрахани и во Владикавказе. В настоящее время общины зарегистрированы в таких крупных городах России, как Москва (мечеть «Инам» и мечеть при посольстве Ирана), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань (мечеть «Баку»).

Мечети шиитов-двунадесятников

См. также 
 Двенадцать имамов

Литература 
 
 Журнал «Эксперт», № 9(503), 2006, с. 24.

Примечания

Ссылки 
 Шиитский фикх
 Пересказ на русском языке статьи Мохаммеда Али Амир-Моэззи «Шиитская доктрина» (см. оригинал)

Шииты